PAJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Para Chinar / Parachinar (Pakistan)